Shūko Aoyama e Erika Sema erano le detentrici del titolo, ma la Aoyama quest'anno non ha partecipato. Erika ha fatto coppia con la sorella Yurika Sema ma è stata eliminata nel primo turno.

Il doppio femminile  del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jarmila Gajdošová e Storm Sanders che hanno battuto in finale Eri Hozumi e Miki Miyamura 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Chan Yung-jan /  Irina Falconi (semifinali)
  Eri Hozumi /  Miki Miyamura (finale)

  Naomi Broady /  Magda Linette (primo turno)
  Erika Sema /  Yurika Sema (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

McDonald's Burnie International 2014